Baker County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Baker County (Florida)
Baker County (Georgia)
Baker County (Oregon)